Wan (mand)
WAN in de telecommunicatie
de vroegere voertuigenlandcode van Nigeria
Wan (treintype)

Zie ook 
Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel wan-